Dahme kan henvise til:

 Dahme (flod) - en flod i Tyskland
 Dahme (Brandenburg) - en by i Tyskland
 Dahme (Holsten) - en by i Tyskland